En Pologne, Stefanów peut désigner : 

dans  la voïvodie de Basse-Silésie
 Stefanów, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stefanów, village du powiat de Jarocin
 Stefanów, village du powiat de Turek

dans la voïvodie de Łódź
 Stefanów, village du powiat de Bełchatów
 Stefanów, village du powiat de Brzeziny 
 Stefanów, village du powiat de Kutno 
 Stefanów, village du powiat d'Opoczno  
 Stefanów, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki 
 Stefanów, village du powiat de Zgierz 
 Stefanów, village de la gmina de Brójce 
 Stefanów, village de la gmina de Koluszki 

dans la voïvodie de Lublin
 Stefanów, village du powiat de Chełm
 Stefanów, village du powiat de Łęczna

dans la voïvodie de Mazovie
 Stefanów, village du powiat de Garwolin
 Stefanów, village du powiat de Gostynin 
 Stefanów, village du powiat de Radom 
 Stefanów, village du powiat de Zwoleń 

dans la voïvodie de Silésie
 Stefanów, village de la voïvodie de Silésie